Unigro (levensmiddelen), voormalige levensmiddelengroothandel in Nederland
 Unigro.be, Belgische webwinkel